Daniel Guzmán – attore e regista spagnolo
Daniel Guzmán – calciatore messicano